

Мертел-Гроув — переписна місцевість, штат Флорида
 Мертел-Гроув — переписна місцевість, штат Північна Кароліна